Sieb steht für:

 Sieb, eine Vorrichtung zum Trennen fester Stoffe
 Sieb (Einheit), altes Volumenmaß in Pommern
 Sieb (Dahme/Mark), Ortsteil von Dahme/Mark im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Behälter für chirurgische Instrumente, siehe Grundsieb
 Sieb (Kategorientheorie): in der Mathematik eine Klasse von Morphismen
 Sieb des Eratosthenes: in der Mathematik ein Verfahren zur Bestimmung von Primzahlen
 Sieb von Atkin: ein moderner Algorithmus zur Bestimmung von Primzahlen

Sieb ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sieb (1799–1865), deutscher Jurist und Politiker
 Armindo Sieb (* 2003), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 SIB